Ruwenberg steht für:
 die Romburg, abgegangene Höhenburg in der Gemeinde Bad Rippoldsau im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 die Rauenburg, abgegangene Burg in der Stadt Ettenheim im Ortenaukreis, Baden-Württemberg